Григорьевка — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Грачёвское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километра по прямой на запад от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1807 год. Михайловская церковь была построена в 1823 годы (ныне в руинах). Встречаются также альтернативные названия Пыркино, Ободим (по реке) и Устиновка (в честь хозяина-помещика). В канун отмены крепостного права в Григорьевском насчитывалось 64 двора и 500 жителей. По данным переписи 1910 года в Григорьевке насчитывалось 84 двора и 485 жителей. При Советской власти село постепенно пришло в упадок и в конце концов оставшиеся дома скупили чеченцы.

Население 
Постоянное население составило 9 человек (чеченцы 100%) в 2002 году, 11 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)